Восточная область (Восточный регион, ) — административная область (регион) Уганды, состоящая из 32 округов (districts). (См. ).
Площадь — 27 957 км². Численность населения — 6 301 677 человек (2002 г.). Административный центр — город Джинджа (более 80 тыс. чел.).

Административное деление 
Область на момент проведения переписи населения 2002 года включала 24 округа (districts). По состоянию на июль 2010 г. в Восточной области входило 32 округа (из 111 по стране).

См.: 

Крупные города:
 Джинджа — 86 520 чел. (2002 г.), 99 507 чел. (2008 г.) — округ Джинджа
 Мбале — 70 437 чел. (2002 г.), 82 351 чел. (2008 г.) — округ Мбале
 Тороро — 42 473 чел. (2002 г.), 53 396 чел. (2008 г.) — округ Тороро
 Иганга — 38 009 чел. (2002 г.), 53 124 чел. (2008 г.) — округ Иганга
 Бусиа — 37 947 чел. (2002 г.), 47 207 чел. (2008 г.) — округ Бусиа
 Сороти — 41 470 чел. (2002 г.), 44 553 чел. (2008 г.) — округ Сороти

Примечания

Ссылки 
 Административная карта Уганды по состоянию на июль 2010 года (Ministry of Local Government. Latest Map of Uganda July 2010)